НФЛ в сезоне 1953 — стал 34-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Детройт Лайонс — Кливленд Браунс 17:16

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1953.pdf Сезон 1953 года в деталях]

Сезоны НФЛ